Vougy est un nom propre qui peut désigner les toponymes suivant :
 Vougy (Loire), commune française du département de la Loire, en région Auvergne-Rhône-Alpes.
 Vougy (Haute-Savoie), commune française  du département de la Haute-Savoie, en région Auvergne-Rhône-Alpes.

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France